De Wereldbeker schaatsen 2012/2013 - 5000/10.000 meter mannen begon op 16 november 2012 in Heerenveen en eindigde daar op 9 maart 2013.

Titelverdediger was de Nederlander Bob de Jong. Hoewel Bob de Jong één wedstrijd won en daarnaast nog drie keer op het podium stond was het Jorrit Bergsma die alle wedstrijden op het podium stond (ook één overwinning) en meer punten veroverende. Sven Kramer won weliswaar alle vier de races over 5000 meter, maar deed niet mee aan de 10.000 meters en werd hierdoor slechts derde in het eindklassement.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders.

Heerenveen (1)

Kolomna

Astana

Inzell

Erfurt

Heerenveen (2)

Mannen 5000
2012/13